Amazing Stories peut désigner :
 Amazing Stories, une revue de science-fiction américaine publiée de 1926 à 2005 ;
 Amazing Stories (en français, Amazing Stories), une série télévisée américaine produite par Steven Spielberg entre 1985 et 1987 ;
 Amazing Stories, une série télévisée américaine basée sur Amazing Stories diffusée sur Apple TV+ à partir de 2020.